San Silvestre Vallecana — corrida
 San Silvestre de Guzmán —  município espanhol da Estremadura
 San Silvestre de Cochán (distrito) —  distrito do departamento de Cajamarca, no Peru
 Encina de San Silvestre —  município espanhol de Castela e Leão

Ver também
 São Silvestre

Desambiguações de topônimos